Regeringen Petr Fiala är Tjeckiens regering sedan den 17 december 2021. Efter parlamentsvalet 2021 ombads Petr Fiala, från Medborgardemokraterna (ODS) och hans politiska allians SPOLU, av Tjeckiens president Miloš Zeman att bilda ny regering. Petr Fiala presenterade den 17 november 2021 regeringens sammansättning och Miloš Zeman godkände sammansättningen och utsåg Petr Fiala till premiärminister den 28 november 2021.

Regeringens sammansättning

Ministrar

Ministerfördelning i regeringen

Regeringens stöd i förhållande till valresultatet 
Regeringspartiernas folkliga stöd i förhållande till valresultatet 2021:

Förtroendeförklaring i parlamentet

Referenser 

Bildanden 2021
Fiala
Politik i Tjeckien 2021
Politik i Tjeckien 2022